Jogomulyo (Buayan)
 Jogomulyo (Tempuran)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing